Klammer kan syfta på:

 Häftklammer – en liten u-formad tråd av stål, koppar, aluminium eller rostfritt stål som används i en häftapparat
 Hakparentes – används bland annat runt matriser inom matematiken och runt fonetisk text i lexikon
 Klammerparentes – { },  i mängdlära kallas de ofta mängdklammer
 Klammerparentes – { } i notskrift, se ackolad (musik)
 Klammer (spik)

Efternamn
 Franz Klammer (1953-), österrikisk alpin skidåkare